Chrysant bezeichnet:

 Chrysanthus (Heiliger)
 Peter Chrysant (1861–1928), deutscher Politiker